Materdomini, een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Caposele (AV).
Materdomini, een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Nocera Superiore (SA).